Дионисио Силва Кастро (; род. 22 ноября 1963 года, Ферментойнш, Гимарайнш) — бывший стайер из Португалии, установивший 31 марта 1990 года мировой рекорд на дистанции 20 000 метров в Ла-Флеш — 57:18.4 (по состоянию на 2018 год является рекордом Европы). Кастро пробежал ещё 943 метра в попытке побить мировой рекорд Йоса Херменса в часовом беге, но проиграл один метр.

Выступал за португальский клуб «Спортинг».

Его брат-близнец Домингуш также был бегуном на длинные дистанции мирового класса. Оба представляли свою родную страну на летних Олимпийских играх в 1988 году (Сеул, Южная Корея) и 1992 году (Барселона, Испания).

Ссылки 
 Список рекордов Европы по лёгкой атлетике

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Википедия:Биографии современников
Бегуны на длинные дистанции Португалии
Марафонцы Португалии
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике